Ла Махава има више значења:

 Ла Махава (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Махава (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Махава (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику